Пари́зька Кому́на — пасажирська зупинна залізнична платформа Київської дирекції Південно-Західної залізниці, що знаходиться на лінії Дарниця-Гребінка. Розташована між станцією Мар'янівка (відстань 7 км) та зупинною платформою Слобода-Петрівка (відстань 2,4 км). Відстань до Києва — 142,5 км, до Гребінки — 5,5 км.

Знаходиться поблизу села Польове Гребінківського району.
  
Виникла у 1980-х роках. Лінію електрифіковано в 1994 році.

Посилання 
 Розклад руху приміських поїздів.
 з.п. Паризька Комуна

Зупинні пункти Південно-Західної залізниці
Зупинні пункти Полтавської області
Транспорт Гребінківського району